Koren oder Korén ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Samuel Koren (* 1981), deutscher Informatiker
 Christian Koren-Wiberg (1870–1945), norwegischer Kulturhistoriker und Künstler
 Einar Riegelhuth Koren (* 1984), norwegischer Handballspieler
 Elisabeth Bleyleben-Koren (* 1948), österreichische Bankmanagerin
 Eliyahu Koren (1907–2001), israelischer Typograf
 Elsa Korén (1920–1990), deutsche Schauspielerin
 Gal Koren (* 1992), slowenischer Eishockeyspieler
 Hanns Koren (1906–1985), österreichischer Volkskundler
 Helga Korén (* 1943), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Jitzchak Koren (1911–1994), israelischer Politiker

 Juliane Korén (1951–2018), deutsche Schauspielerin
 Katja Koren (* 1975), slowenische Skirennläuferin
 Kristijan Koren (* 1986), slowenischer Radrennfahrer
 Linn-Kristin Riegelhuth Koren (* 1984), norwegische Handballspielerin
 Nurit Koren (* 1960), israelische Politikerin
 Ofir Koren (* 1992), israelischer Eishockeyspieler
 Petter Mørch Koren (1910–2004), norwegischer Jurist
 Robert Koren (* 1980), slowenischer Fußballspieler
 Simona Koren (* 1993), österreichisch-kroatische Fußballspielerin
 Stephan Koren (1919–1988), österreichischer Politiker (ÖVP) und Wirtschaftswissenschaftler
 Stephan Koren (Manager) (* 1957), österreichischer Bankmanager
 Steve Koren (* 1966), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Vilhelm Koren (1921–2016), norwegischer Automobil- und Möbeldesigner
 Ziv Koren (* 1970), israelischer Fotojournalist

Siehe auch:
 Coren
 Corren
 Kohren